

Biografia 
Era la figlia illegittima del re Cristiano V di Danimarca e della sua amante Sofia Amalia Moth.
Sposò l'8 novembre 1686 Frederik Ahlefeldt (1662-1708), figlio del Gran Cancelliere Frederik Ahlefeldt.

Ascendenza 

Christiane
Christiane